Johannes Wasmuth ist der Name folgender Personen:

* Johannes Wasmuth (Politiker) (1904–1999), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Johannes Wasmuth (Galerist) (1936–1997), deutscher Galerist, Kunstsammler und Konzertagent